Bieg kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 17 lutego. Wzięło w nim udział 55 zawodniczek z 17 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Finlandii Marjo Matikainen.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988